chaos (matematyka)
 Teoria chaosu – film z 2005
 Teoria chaosu – film z 2008
 Jack Ryan: Teoria chaosu – film z 2014